Donji Kraljevec je ime več krajev: 
 Donji Kraljevec, naselje na Hrvaškem
 Donji Kraljevec, Hrašćina, naselje na Hrvaškem